Напиерский (правильнее Напирский; ):
 Напиерский, Август-Вильгельм (1823—1885) — астроном.
 Напиерский, Карл Эдуард (1793—1864) — лифляндский историк и краевед.
 Напиерский, Якоб Готлиб Леонгард (1819—1890) — лифляндский историк.

Примечания